Hasluck ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Hasluck (1908–1993), australische Schriftstellerin
 Frederick William Hasluck (1878–1920), englischer Althistoriker und Archäologe
 Margaret Hasluck (1885–1948), schottische Geographin, Linguistin, Archäologin und Volkskundlerin
 Paul Hasluck (1905–1993), australischer Politiker, Generalgouverneur und Außenminister

Hasluck steht für

 Division of Hasluck, Bundeswahlbezirk in Western Australia